Альмодовар-дель-Пинар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 95,03 км². Население — 465 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Покровительницей города считается Богоматерь Вирхен-де-лас-Ньевес.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Куэнки
Муниципалитеты Куэнки